Дзандеджа́комо () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Дзандеджакомо, Давиде (род. 1972) — итальянский кёрлингист.
 Дзандеджакомо, Джанпаоло (род. 1968) — итальянский кёрлингист.